SHL kan betyda:

Inom ishockey 
 Svenska Hockeyligan eller Swedish Hockey League, högsta divisionen inom svensk ishockey.
 SHL AB, företaget bakom Svenska Hockeyligan.
 Supreme Hockey League, det engelska namnet på den ryska ishockeyligan Vyssjaja Chokkejnaja Liga (Высшая хоккейная лига) .
 Southern Hockey League, namnet två olika numer nerlagda ishockeyligor i USA.

Övrigt 
 Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket
 Shillong Airport (IATA-kod)
 en assemblerinstruktion: shift left
 SHL (motorcykel), en polsk motorcykel tillverkad 1938–1970